Das Bank of the West Classic 2016 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2016. Das Hartplatzturnier wurde vom 18. bis zum 24. Juli 2016 in Stanford ausgetragen, parallel zum WTA-Turnier von Washington. 

Titelverteidigerinnen waren Angelique Kerber im Einzel sowie die Paarung Xu Yifan/Zheng Saisai im Doppel. Die Britin Johanna Konta konnte im Einzel ihren ersten Titel überhaupt gewinnen. Im Doppel war die US-amerikanische Paarung Raquel Atawo/ Abigail Spears erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in Runde eins.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bank of the West Classic 2016 fand am 16. und 17. Juli statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)